Die ukrainische Snooker-Meisterschaft 2015 war ein Snookerturnier, das vom 5. bis 8. November 2015 im BK Lider in der ukrainischen Hauptstadt Kiew stattfand.

Ukrainischer Meister wurde nach 2008 zum zweiten Mal Serhij Petrasch. Der Vorjahresfinalist setzte sich im Endspiel gegen Andrij Senyk mit 5:3 durch. Den dritten Platz belegten Julian Bojko und Dmytro Ossypenko. Titelverteidiger Serhij Issajenko nahm in diesem Jahr nicht teil.

Der Damenwettbewerb hatte bereits zuvor vom 15. bis 16. August 2015 am gleichen Ort stattgefunden. Marija Issajenko wurde durch einen 3:1-Sieg gegen Vorjahresfinalistin Daryna Sirantschuk erstmals ukrainische Meisterin. Polina Kusnytschenko und Oleksandra Sjerowa kamen auf den dritten Rang. Titelverteidigerin Kateryna Polowyntschuk war diesmal nicht dabei.

Herrenturnier

Modus 
An dem Turnier nahmen 39 Spieler teil. Während 23 Spieler in der Gruppenphase gesetzt waren, ermittelten die 16 weiteren Teilnehmer im Doppel-K.-o.-System weitere neun für die Vorrunde Qualifizierte. In der Gruppenphase wurden die 32 Spieler in acht Gruppen eingeteilt, in denen sie im Rundenturniermodus gegeneinander antraten. Die zwei Bestplatzierten jeder Gruppe qualifizierten sich für die Finalrunde, in der das Turnier im K.-o.-System beendet wurde.

Qualifikation

Gruppenphase

Gruppe 1 

|}

Gruppe 2 

|}

Gruppe 3 

|}

Gruppe 4 

|}

Gruppe 5 

|}

Gruppe 6 

|}

Gruppe 7 

|}

Gruppe 8 

|}

Finalrunde

Finale 
Im Finale traf Vorjahresfinalist Serhij Petrasch auf Andrij Senyk. Während Petrasch bereits zum sechsten Mal im Endspiel stand und 2008 ukrainischer Meister geworden war, nahm der 24-jährige Senyk, der 2010 die Bronzemedaille bei der Meisterschaft in der Disziplin Dynamische Pyramide gewonnen hatte, erstmals an der Snooker-Meisterschaft teil. Bereits in der Gruppenphase hatten die beiden Finalisten gegeneinander gespielt, wobei sich Petrasch mit 2:0 durchgesetzt hatte.

Nachdem Serhij Petrasch sich die ersten beiden Frames gesichert hatte, gelang Andrij Senyk der Anschluss zum 1:2. Anschließend baute Petrasch seine Führung erneut aus, bevor Senyk der Ausgleich zum 3:3 gelang. Die beiden darauffolgenden Durchgänge gewann Petrasch, der somit zum zweiten Mal ukrainischer Meister wurde.

Damenturnier

Modus 
Die acht Teilnehmerinnen traten zunächst im Doppel-K.-o.-System gegeneinander an. Ab dem Halbfinale wurde im K.-o.-System gespielt.

Vorrunde

Finalrunde

Finale 
Im Endspiel traf die 14-jährige Vorjahresfinalistin Daryna Sirantschuk auf die zweimalige ukrainische Meisterin im Poolbillard, Marija Issajenko. Beide Finalistinnen hatten bereits in der Vorrunde gegeneinander gespielt, wobei sich Sirantschuk mit 2:1 durchgesetzt hatte.

Issajenko startete besser ins Finale und ging mit 2:0 in Führung. Sirantschuk kam noch einmal zum 1:2 heran, musste sich aber schließlich mit 1:3 geschlagen geben.

Einzelnachweise 

2015
Snookerveranstaltung 2015
Billardturnier in Kiew